Berlin Kidz ist eine Gruppe von Graffitisprühern, Trainsurfern, Parkourläufern und Künstlern aus Berlin-Kreuzberg. Die Mitglieder verfolgen einen systemkritischen Ansatz. Auffällig im Berliner Stadtgebiet sind großformatige, vertikale Schriftzüge (meist rot und blau) im brasilianischen Pichação-Stil, die mit der Hilfe von Kletterausrüstung an schwer erreichbare Fassaden gesprüht werden. Daneben machte die Gruppe auch mit Guerilla-Performances auf sich aufmerksam.

Die Gruppe veröffentlichte bisher zwei Dokumentarfilme, Berlin Kidz – 100% reines Adrenalin und Berlin Kidz – Fuck The System. Letzterer feierte im Dezember 2017 Premiere im Berliner Kino Babylon.

Weblinks 
Berlin Kidz, Dokumentarfilm, 2014, 90 Minuten
Berlin Kidz auf urbanshit.de

Einzelnachweise 

Graffiti-Künstler (Deutschland)
Künstlergruppe (Performance)
Berlin-Kreuzberg